К-500 — советский ракетный подводный крейсер стратегического назначения, корабль проекта 667Б «Мурена».

История 
Зачислена в списки кораблей ВМФ СССР 19 марта 1975 года.

15 июля того же года заложена на судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Спуск на воду состоялся 14 июля 1976 года, в том же году, 19 декабря, введена в состав Тихоокеанского флота.

Выведена из состава флота предположительно в 2004 году и утилизирована.

Ссылки 
 К-500 Проект 667Б
Любительский фильм, снятый экипажем

Появились в 1975 году в СССР
Корабли, построенные на Амурском судостроительном заводе